«Шершни» () — американский драматический телесериал, созданный Эшли Лайл и Барт Никерсон. В нём снялись Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер и Сэмми Ханратти в роли группы подростков, попавших в авиакатастрофу в 1996 году. Взрослых персонажей сыграли Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис.

Премьера телесериала состоялась на канале Showtime 14 ноября 2021 года. Он получил признание критиков за его сюжет и игру актёров. В декабре 2021 года сериал продлили на второй сезон, а в декабре 2022 — на третий.

Сюжет 
В 1996 году женская футбольная команда средней школы Нью-Джерси едет в Сиэтл на национальный турнир. Во время полёта над Канадой их самолёт терпит крушение глубоко в лесу, и оставшимся членам команды приходится выживать в течение девятнадцати месяцев. Сериал рассказывает об их попытках выжить, а также отслеживает их текущую жизнь в 2021 году.

В ролях

В главных ролях 
 Мелани Лински и Софи Нелисс в роли взрослой и молодой Шоны. В старшей школе Шона была лучшей подругой Джеки. Став взрослой, Шона — домохозяйка, которая живёт в несчастливом браке с безрассудной дочерью-подростком и равнодушным мужем. Во время небольшой аварии встречает Адама, с которым завязывает отношения.
 Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун в роли взрослой и молодой Таиссы. В старших классах она была нацелена на победу. Во время тренировки она случайно толкнула с товарища по команде, которая, по её мнению, была недостаточно хороша для национальных соревнований, и та сломала ногу. Став взрослой, она баллотируется в сенат штата Нью-Джерси, живя в однополом браке и воспитывая маленького сына.
 Элла Пернелл в роли Джеки, капитана футбольной женской команды «Шершни». В старшей школе она дружила с Шоной, которая спала с парнем Джеки, Джеффом. У Джеки идеальная жизнь, которую она пытается создать всеми силами, что часто не в лучшем виде отражается на других.
 Джульетт Льюис и Софи Тэтчер в роли взрослой и молодой Натали. В старшей школе Натали считали распутной, она употребляла наркотики и была социопатом. Став взрослой, она покидает реабилитационный центр и быстро сбивается с пути. Её мало волнует, что о ней думают люди.
 Кристина Риччи и Сэмми Ханратти в роли взрослой и молодой Мисти. В старшей школе Мисти работает помощницей в команде. Над ней издеваются и считают её жалкой и странной. После крушения, Мисти демонстрирует полезные для выживания знания и становится лидером. Была влюблена в помощника тренера Бена Скотта, пока не узнала, что он гей. Заботилась о нём, когда он потерял ногу. Став взрослой, она работает сиделкой в лечебном учреждении и безжалостно манипулирует другими.
 Стивен Крюгер в роли Бена Скотта, помощника тренера футбольной команды «Шершни». В авиакатастрофе Бен теряет одну ногу. Пока о нём заботится Мисти, Бен должен одновременно справляться со своей травмой, а так же с тем фактом, что он единственный взрослый, выживший в аварии.
 Уоррен Коул и Джек Депью в роли взрослого и молодого Джеффа Садеки. В старшей школе Джефф встречался с Джеки и изменял ей с Шоной. Став взрослым, он женат на Шоне и работает в собственном мебельном магазине.

Второстепенный состав 
 Кортни Итон — Лотти, член команды «Шершни», у которой начинаются странные видения.
 Лив Хьюсон — Ван, вратарь в команде.
 Кия Кинг — Акила, член команды «Шершни», перешедший из юношеского университета.
 Кевин Алвес — Трэвис, старший из сыновей тренера Мартинеса. Кончает жизнь самоубийством.
 Джейн Уиддоп — Лора Ли, член команды «Шершни», является глубоко религиозной христианкой.
 Алекс Барахас — Мари, член команды «Шершни».
 Рекха Шарма — Джессика Робертс, утверждает, что является журналистом, расследующим происшествие в командой в 2021 году.
 Сара Дежарден — Кэлли, 16-летняя дочь Шоны и Джеффа.
 Рукия Бернар — Симона, жена Таиссы.
 Лучано Леру — Хави, младший брат Трэвиса и сын тренера Мартинеса.
 Эйден Стокс — Сэмми, сын Таиссы.
 Алекс Уиндэм — Кевина, лучший друг Натали до авиакатастрофы. В 2021 году он офицер полиции.
 Питер Гадиот — Адам, художник, который начинает встречаться с Шоной после небольшой автомобильной аварии.

Гостевые роли 
 Карлос Санс — тренер Мартинез, главный тренера футбольной команды «Шершни». Во время падения самолёта пытается надеть маску на одну из девушек, но его выбрасывает наружу. Умирает в начале сериала.
 Тоня Корнелисс и Перл Аманда Диксон — в роли взрослой и молодой Элли. Во время тренировки, из-за сильного удара Таиссы, она ломает ногу, и вынуждена отказаться от участия в соревнованиях.
 Джефф Холман и Райли Барон — в роли взрослого и молодого Рэнди Уолша, лучшего друга Джеффа.

Список эпизодов

Производство

Развитие 
На идею сериала в значительной степени повлияли «Группа Доннера» (1846—1847) и Катастрофа FH-227 в Андах (1972), обе правдивые истории о людях, которые прибегли к каннибализму, чтобы выжить. В августе 2017 года Warner Bros. Pictures анонсировала полностью женскую экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» о группе молодых мальчиков, застрявших на острове, и их неудачной попытке совладать с собой. Прочитав анонс к телесериалу, Эшли Лайл обнаружила, что многие люди скептически относились к тому, что молодые девушки могут опуститься до того же варварства, что и мальчики. Помня об этом, Лайл вместе со своим мужем Бартом Никерсоном задумала идею «Шершней» как «метафору подростковой иерархии» и поместила большую часть сериала в Нью-Джерси, штат, в котором они оба выросли. В качестве шоураннеров будет Джонатаном Лиско, которого в сериал пригласила исполнительный продюсер Карин Кусама.

Лайл и Никерсон представили сериал с 35-минутной презентацией, которая включала разговоры об окончании первого сезона и сюжетную линию из пяти сезонов. Первоначально действие сериала должно было происходить в 1970-х и 1990-х годах, но оба временных периода были перенесены на двадцать лет вперед. Никерсон сказал, что использование двух временных шкал позволило изучить межличностную динамику и то, как травма может повлиять на жизнь человека. HBO был претендентом на покупку сериала, но в конечном итоге отказался от него, отчасти из-за его сходства с одним из его собственных проектов. В конечном итоге «Шершни» были проданы The Mark Gordon Company, продюсерской компании, принадлежащей Entertainment One. Затем проект был представлен Гэри Левину, президенту отдела развлечений Showtime Networks, который сразу же присоединился к проекту. 9 мая 2018 года Showtime объявила о приобретении прав на сериал.

Кастинг 
Прослушивание проходило в Лос-Анджелесе. Мелани Лински была первой, кто присоединился к актёрскому составу. Лайл сказал, что роль Шоны была «самой сложной для выбора». Лински собрала как можно больше информации о прошлом своего персонажа и сюжетной линии, чтобы улучшить свою игру. Позднее к актёрскому составу присоединилась Джульетт Льюис в роли взрослой Натали.

На роль Мисти в конечном итоге были выбраны Сэмми Ханратти и Кристина Риччи. Присоединившись к актёрскому составу, Ханратти сказала, что сначала она пробовалась на роль Натали, прежде чем её четыре раза приглашали на прослушивание на роль Мисти: «Не буду врать, я была так подавлена [когда я не получила роль Натали], потому что мне понравился этот проект. Они сказали, что позвонят мне. Примерно через неделю я попал на прослушивание на роль Мисти, что было очень волнующе».

Позже Жасмин Савой Браун и Тони Сайпресс были выбраны на роль Таиссы, потому что они обе смогли изобразить её с «уровнем динамической силы», а также с «уязвимостью и хрупкостью». Элла Пернелл была приглашена на роль Джеки, персонажа, которого оказалось трудно подобрать. Лински, Сайпресс и Браун были объявлены постоянными участниками сериала в октябре 2019 года, с Льюис, Риччи, Пернеллом, Ханратти, Тэтчер и Софи Нелисс, присоединившимися к актёрскому составу в ноябре. В следующем месяце Ава Аллан, Кортни Итон и Лив Хьюсон получили повторяющиеся роли. В июне 2021 года сообщалось, что Уоррен Коул, Питер Гадиот, Кия Кинг, Алекс Уиндхэм, Сара Дежарден, Кевин Алвес и Алекса Барахас также сыграют главную роль.

Выпуск 
Премьера телесериала состоялась 10 ноября 2021 года в зале Hollywood Legion Post 43 в Лос-Анджелесе. Шершни дебютировали на Showtime 14 ноября 2021 года.

16 декабря 2021 года сериал продлили на второй сезон.

Первый сезон был выпущен на DVD и на Blu-ray 19 июля 2022 года.

Критика 
Телесериал получил в целом положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 77 % на основе 72 рецензий со средним баллом 8,1 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 78 из 100 на основе 28 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы на английском языке
Подростковые драмы США
Телесериалы о журналистах
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала Showtime
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Джерси
Телесериалы о религии